Coral UK Snooker Championship 1980 je bil nejakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal od 16. do 29. novembra 1980 v gledališču Guildhall, Preston, Anglija.

Britanska televizijska hiša BBC je prenose turnirja podaljšala na osem dni (glavni del turnirja je potekal od 22. do 29. novembra), predvsem zaradi uspeha in visoke gledanosti Svetovnega prvenstva. UK Championship je bil tedaj najprodornejši in najbolj spremljani snooker dogodek za Svetovnim prvenstvom, kar je gotovo tudi botrovalo odločitvi uredništva BBC-ja, da podaljša prenose.

Steve Davis je osvojil prvi večji turnir v svoji karieri. V polfinalu je ponižal Terryja Griffithsa z 9-0, v finalu pa še Alexa Higginsa z rezultatom 16-6. S tem se je v zgodovini snookerja začelo novo obdobje, obdobje Steva Davisa, ki je s 6 naslovi svetovnega prvaka in prvim po televiziji prenašanim nizom 147 točk premaknil meje tega športa.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 6.000 £
Poraženec v finalu: 3.000 £
Polfinalist: 1.500 £
Četrtfinalist: 1.000 £
Drugi krog: 500 £
Prvi krog: 250 £
Najvišji niz: 500 £
Skupaj: 22.500 £

Kvalifikacije

Prvi krog
 Sid Hood 9-3 Chris Ross 

 Mike Hallett 9-8 Bernard Bennett

Drugi krog
 Tony Meo 9-5 Sid Hood 

 Mike Hallett 9-8 Ray Edmonds 

 Eddie Sinclair 9-1 Kingsley Kennerley 

 Joe Johnson 9-6 John Dunning 

 Jim Meadowcroft 9-1 David Greaves 

 Mark Wildman 9-8 Cliff Wilson 

 Roy Andrewartha 9-8 Tony Knowles 

 Rex Williams 9-1 John Barrie

Glavni del turnirja

Prvi krog
 Tony Meo 9-1 Pat Houlihan 

 Steve Davis 9-1 Mike Hallett 

 Eddie Sinclair 9-5 Graham Miles 

 Patsy Fagan 9-4 Joe Johnson 

 Willie Thorne 9-1 Jim Meadowcroft 

 Mark Wildman 9-7 John Spencer 

 Roy Andrewartha 9-6 John Pulman 

 Rex Williams 9-8 Doug Mountjoy

Drevo končnice turnirja

Viri

UK Snooker Championship
UK Championship